De derde wereldkampioenschappen badminton werden in 1983 in Kopenhagen, Denemarken gehouden. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF)

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1983
Sportevenement in Kopenhagen
Badminton in 1983
Badminton